La Colla Chovenil d'a Fabla va ser una associació juvenil espanyola, fundada a Saragossa (Aragó) en 1980 per defensar, reivindicar i promoure l'aragonés a Saragossa.

Els seus fundadors eren joves que procedien d'ambients en els quals existia la idea de treballar per l'aragonés. D'una banda hi havia gent que procedia del món de l'esquerra política, vinculada a la Jove Guàrdia Vermella d'Aragó com Fernando Romanos, Andrés Tello, Michel Valiente o Gregorio Martínez i gent independent que s'ajuntava al col·legi dels Agustins de Saragossa, com Juanjo Gaudioso, Francho Vicente, Francho Beltrán i Lorién Majarena. Més tard, als fundadors es van unir més persones com Luis Gayán, Ricardo Arguís, Ricardo Párraga "Chiri", Toñin Navarro, Roberto Serrano, Pilara López i Ramón Lambán.

El gener de 1980 van començar les primeres reunions al barri de San José per decidir el nom, les primeres accions i la forma de donar-se a conèixer. Estes accions van ser reivindicatives i de difusió: cartells, pamflets, pintades, murals i taules informatives. Per exemple, posaven una taula informativa i de venda de materials en aragonés al centre de Saragossa tots els diumenges i dies festius. També van fer els primers cursos a la Casa de la Joventut de la Ciudad Jardín de Saragossa i a treballar en un diccionari de butxaca que després van editar sota el logo del Ligallo de Fablans de l'Aragonés. Van editar el butlletí Rebellar, escrit en aragonés i que comptava amb un tiratge de 300 exemplars, amb el qual es difonia l'aragonés i el reivindicava, i van participar en manifestacions aragonesistes amb pancartes i en la coordinadora Chunta d'Aduya a la Fabla Aragonesa.

A l'inici la seu de la Colla Chovenil d'a Fabla es trobava al carrer Borderas de Saragossa, on el Partit del Treball d'Aragó tenia la seua seu social. Després es van mudar al carrer Canfranc al costat del Partit Socialista d'Aragó. Va ser part de la Chunta d'Aduya a ra Fabla Aragonesa, coordinadora que unia les associacions que treballaven per l'aragonés i que va realitzar una recollida de signatures recolzant un manifest d'ajuda a la fabla aragonesa.

El gener de 1982, després de dos anys de funcionament, van fer un document de treball que plantejava com a primera línia de treball d'esta associació integrar-se en el consell de la fabla aragonesa i fer un ligallo del consell a Saragossa, fent força en la difusió, mitjans de comunicació, ensenyament i reivindicació. Al febrer del mateix any van fer una conferència per debatre el treball fet i les possibilitats de futur. Allí es va veure la necessitat de treballar més enllà de l'àmbit juvenil, contactar amb parlants natius que vivien a Saragossa i comptar amb l'estructura legal per poder funcionar de forma eficaç, la qual cosa va portar als fundadors i a les persones que se'ls havien unit a formar en 1982 una associació cultural legalitzada, el Ligallo de Fablans de l'Aragonés.

Referències 

Aragonès
Entitats de Saragossa